Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Shanghai Rolex Masters 2013) werd gespeeld van 6 tot en met 13 oktober in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende indoor en outdoor hardcourtbanen van het Qizhong Forest Sports City Arena.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Juan Martín del Potro met 6-1, 3-6 en 7-6(3). Het dubbelspel werd gewonnen door Ivan Dodig en Marcelo Melo. Zij versloegen in de finale David Marrero en Fernando Verdasco met 7-6(2), 6-7(6) en [10-2].

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

2013
Shanghai